Türk kan som auktorsförkortning betyda:

 Ayşen Özdemir Türk
 Roman Türk

Robotskapade auktorsförkortningar